Prins Georg av Danmark och Norge, född 2 april 1653 i Köpenhamn, Danmark, död 23 oktober 1708 i Kensington Palace, London, Storbritannien, var drottning Anna av Storbritanniens gemål och hertig av Cumberland, earl av Kendal och baron Workingham.

Han föddes som prins Jørgen, son till kung Fredrik III av Danmark. Han var polsk tronkandidat 1673 och deltog i Skånska kriget 1675-79.

Georg sågs som ett passande parti för Anna, då Danmark liksom England var ett protestantiskt land, och då de gifte sig var det inte troligt att hon skulle komma att bli drottning. De gifte sig 28 juli 1683 på St. James's Palace i London och han kom att kallas Georg (George) och blev engelsk medborgare, riddare av Strumpebandsorden och flera andra titlar såsom hertig av Cumberland 1689. Efter Annas tronbestigning blev han även storamiral och generalissimus, om dock bara till namnet.

Han ansågs inte vidare intelligent av sin svärfar Jakob II och andra medlemmar ur hovet. Svärfadern lär ha sagt: ”I have tried him drunk and I have tried him sober, and there's nothing in him!”

Äktenskapet med Anna var lyckligt, men paret drabbades av stor olycka. Anna var gravid sjutton gånger mellan åren 1684 och 1700, men födde endast sex barn som levde. Av dessa var det bara ett, Vilhelm, som överlevde spädbarnsåren. Han avled dock av smittkoppor år 1700, endast elva år gammal.

Anfäder

Noter 

Danska prinsar
Norska prinsar
Brittiska prinsgemåler
Riddare av Strumpebandsorden
Huset Stuart
Huset Oldenburg
Födda 1653
Avlidna 1708
Män
Kandidater till polska tronen
Personer från Köpenhamn
Deltagare i slaget vid Lund
Gravsatta i Westminster Abbey
Prinsgemåler
Mottagare av Elefantorden